Beniowski – poemat dygresyjny Juliusza Słowackiego
 Beniowski – powieść Wacława Sieroszewskiego
 Maurycy Beniowski, Móric Benyovszky, Maurice Auguste de Benyowsky; (ur. 20 września 1746, zm. 23 maja 1786 na Madagaskarze) – polski podróżnik pochodzenia węgierskiego
 Beniowski ex. "Niekrasow", ex "Kaiser" – polski statek pasażerski żeglugi przybrzeżnej, zbudowany w 1905